Grammer steht für:

 Grammer (Indiana), eine Stadt im Bartholomew County im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana
 Grammer AG, ein Automobilzulieferunternehmen

Grammer ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Grammer (* 1983), US-amerikanischer Popmusiker
 Billy Grammer (1925–2011), US-amerikanischer Country-Musiker
 Camille Grammer (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Playboy-Model
 Elijah S. Grammer (1868–1936), US-amerikanischer Politiker
 Greer Grammer (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Georg Grammer (1931–2005), deutscher Unternehmer
 Karl Grammer (* 1950), deutscher Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe
 Kelsey Grammer (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Mabel A. Grammer (1915–2002), afroamerikanische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin
 Spencer Grammer (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Krammer